Karlovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Karlovice (okres Semily)
 Karlovice (okres Zlín)
 Karlovice (okres Bruntál)
 Velké Karlovice (okres Vsetín)